Hidrografia: En molts topònims i hidrònims neerlandesos, alemanys i danesos significa aigua, riu o prat humid.
 Internet: domini d'Austràlia. Vegeu .au.
 Química: símbol químic de l'or.
 Zoologia: sinònim d'ocell.